Iliamna steht für:
 Mount Iliamna, einen Vulkan in Alaska
 Iliamna (Alaska), eine Siedlung in Alaska
 Iliamna Bay, eine Bucht auf der Kenai-Halbinsel in Alaska
 Iliamna Lake, einen See in Alaska
 Iliamna, eine Gattung der Unterfamilie der Malvoideae